Morabito puede hacer referencia a:

 Morabito, en algunos países musulmanes persona considerada especialmente pía.

Apellido 
 Fabio Morábito (1955), poeta, ensayista y narrador de nacionalidad italiana y mexicana.
 Linda A. Morabito (1953), astrónomo estadounidense naturalizado canadiense.
 Marina Morabito (1973), botánica, algóloga, profesora, taxónoma, curadora, y exploradora italiana.
 Rocco Morabito (1966), mafioso italiano y miembro de la 'Ndrangheta
 Steve Morabito (1983), ciclista profesional suizo.

Otros usos 
 (3106) Morabito, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.